Carops (en grec antic Χάροψ) va ser, segons la mitologia grega, un traci que va avisar Dionís de les intencions que tenia Licurg contra el déu. Per recompensar-lo, i després d'haver castigat Licurg, Dionís va posar Carops en lloc seu al tron de Tràcia. Carops es va iniciar en els misteris i va transmetre als seus descendents el culte a Dionís.

Carops és el pare d'Eagre, que el va succeir com a rei, i l'avi d'Orfeu.

Referències

Bibliografia 
 Diodor de Sicília. Bibliotheca, III, 65

Personatges de la mitologia grega
Culte a Dionís